Шербанешти има више значења:

 Шербанешти (Појенариј де Мусчел), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Шербанешти (Рочу), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Шербанешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Шербанешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Шербанешти (Салатручел), насеље у округу Валча у Румунији
 Шербанешти (Лапушата), насеље у округу Валча у Румунији
 Шербанешти (Штефанешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Шербанешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Шербанешти (Олт), општина у округу Олт у Румунији